

Форест-Гіллс — місто, штат Кентуккі
 Форест-Гіллс — місто, штат Пенсільванія
 Форест-Гіллс — місто, штат Теннессі
 Форест-Гіллс — селище, штат Північна Кароліна
 Форест-Гіллс — переписна місцевість, штат Мічиган